Botão - um pequeno objeto usado em roupas
Botão de pressão - dispositivo eléctrico
Botão (botânica) - Formação inicial de um ramo das plantas vasculares
Botão (computação) - Um elemento de interface gráfica

Localidades

Botão (freguesia) de Coimbra

Ver também 
 Futebol de botão

Botão